Бритни Олдфорд (, род. 23 июля 1992) — канадская и американская актриса. Олдфорд родилась и выросла в Торонто и в 2011 году дебютировала на американском телевидении в сериале MTV «Молокососы». В период между 2012—2013 годами она снималась во втором сезоне сериала FX «Американская история ужасов». Следом она получила одну из главных ролей в сериале ABC Family «Рейвенсвуд», который был закрыт после одного сезона в 2014 году. После его закрытия, Олдфорд получила одну из главных ролей в пилоте ABC «Опасные связи», современной интерпретации одноимённой книги. После его неудачи, год спустя Олдфорд получила очередную роль в другом пилоте ABC, «Микс».

Фильмография

Примечания

Ссылки